Сідья́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 65 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 324,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сідьяй на сайті французького Національного інституту географії
 Сідьяй на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сідьяй на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сідьяй на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сідьяй на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер